A La Liga 1994-95-ös szezonja volt a bajnokság hatvannegyedik kiírása. A szezon 1994. szeptember 3-án kezdődött és 1995. június 18-án ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub huszonhatodik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Jegyzetek

Spanyol 1
Spanyol 1
La Liga szezonok